Ofu kan syfta på följande platser:

Amerikanska Samoa 

 Ofu, ö och ort, Manuadistriktet,

Indonesien 

 Desa Ofu, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Nigeria 

 Ofu (distrikt), Kogi, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar